

Літтл-Йорк — місто, штат Індіана
 Літтл-Йорк — селище, штат Іллінойс